Die Großen 10 ist die Bezeichnung für:
 eine Radiosendung im österreichischen Sender Hitradio Ö3, siehe Die Großen 10 (Hitradio Ö3).
 eine Fernsehsendung im österreichischen Fernsehen, siehe Die Großen 10 (ORF).